Euplectus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1817. Euplectus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Euplectus